Bieg maratoński mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw Europy w Pradze. Został rozegrany 3 września 1978 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Związku Radzieckiego Leonid Mosiejew. W rywalizacji wzięło udział czterdziestu dziewięciu zawodników z dwudziestu jeden reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Maraton mężczyzn